Lainer ist der Familienname von:

 Günther Lainer (* 1969), österreichischer Kabarettist und Jongleur
 Leopold Lainer (* 1960), österreichischer Fußballspieler
 Rüdiger Lainer (* 1949), österreichischer Architekt 
 Stefan Lainer (* 1992), österreichischer Fußballspieler